Dottor Dolittle – personaggio principale di una serie di 14 romanzi del britannico Hugh Lofting, scritti tra il 1920 ed il 1952
 Il favoloso dottor Dolittle  – film statunitense del 1967 diretto da Richard Fleischer, con Rex Harrison
 Il meraviglioso dottor Dolittle – serie televisiva d'animazione statunitense (1970-71)
 Il dottor Dolittle – film statunitense del 1998 diretto da Betty Thomas, con Eddie Murphy
 Il dottor Dolittle 2 – film statunitense del 2001 diretto da Steve Carr, con Eddie Murphy
 Il dottor Dolittle 3 – film statunitense del 2006 diretto da Rich Thorne
 Il dottor Dolittle 4 – film statunitense del 2008 diretto da Craig Shapiro
 Il dottor Dolittle 5 – film statunitense del 2009 diretto da Alex Zamm